Coreea de Sud a participat la Jocurile Olimpice sub numele Republica Coreea de Jocurile Olimpice de vară din 1948 de la Londra, cu excepția celor de iarnă din 1952 și a celor de vară din 1980 de la Moscova, pe care le-a boicotat. A fost țara-gazdă a Jocurilor Olimpice de vară din 1988 de la Seul și i-au fost atribuite celor de iarnă din 2018, care voi avea loc la Pyeongchang.

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă ca Coreea de Sud a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
   Comitetul Olimpic din Coreea de Sud
  Coreea de Sud la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Franței  pe Sports Reference